Пандо́ра ( — «» или ), в древнегреческой мифологии — первая женщина, создана по велению Зевса в наказание людям за похищение для них Прометеем огня. 

До появления Пандоры женщины были только богинями, управляющими людьми, по воле Зевса женщина появилась на Земле, среди мужчин, как копия богинь. Любопытная, она открыла полученный от Зевса сосуд (πίθος) (ящик Пандоры), из которого тут же по миру разлетелись все несчастья и бедствия, а на дне, под захлопнутой крышкой, осталась одна лишь надежда. В наказание женщина и её муж превращаются в птиц.

В Новое время стала крылатой фраза «открыть сундук Пандоры», что означает совершить действие с необратимыми последствиями (обычно негативными).

Мифология 
В древнегреческой мифологии, изложенной Гесиодом в Теогонии (VIII—VII век до н. э.), Пандора — первая женщина на Земле, созданная Гефестом по велению Зевса в наказание людям за огонь, похищенный для них у богов Прометеем. Бог огня Гефест, смешав глину с водой, слепил Пандору при участии Афины и других богов, которые наделили её подарками (отсюда её имя): так, Афродита одарила её красотой, Гермес — сладкоречием, хитростью и коварством, Афина же нарядила её.

Пандора соблазнила Эпиметея, младшего брата Прометея, и стала его женой. От мужа она узнала, что в доме есть ларец (либо пифос), полученный им от Зевса (в другом варианте мифа ларец был получен самой Пандорой), который нельзя открывать; если же нарушить запрет, человечество ждут неисчислимые беды. Поддавшись любопытству, Пандора открыла ларец, и все эти беды вырвались наружу. Когда же Пандора захлопнула крышку, на дне ларца осталась лишь надежда, — как символ того, что в результате люди были лишены даже надежды на лучшую жизнь.

Дочь Пандоры и Эпиметея Пирра и сын Прометея Девкалион стали супругами; за своё благочестие они, единственные из смертных, пережили потоп и возродили человеческий род.

О Пандоре рассказывается в гесиодовской «Теогонии». У Гигина и Аполлодора не упоминается её знаменитый ящик, у Гесиода не говорится о рождении её дочери Пирры. Пандора — действующее лицо сатировской драмы Софокла «Пандора, или Молотобойцы» и комедии Никофона Афинского «Пандора». Аристофан упоминает, что Пандоре приносили в жертву белую овцу.

Воплощения образа 

 ,Драму «Пандора» (1992) написал Жан-Кристоф Байи.
Изменённый образ Пандоры с чёрной гетерохромной кошкой и в открытом сундуке, несущем горе и несчастья, был представлен в игре Goddness Era.

В астрономии 
Именем Пандоры назван астероид (55) Пандора, открытый в 1858 году, и спутник Сатурна Пандора, открытый в 1980 году.

Комментарии

Примечания

Литература 
 
 
 Мифы народов мира. М., 1991—1992. В 2 т. Т. 2. С. 281  / А. А. Тахо-Годи
 Пандора  // Гладкий В. Д. Древний мир. Энциклопедический словарь в 2-х томах. М., 1998.
 Dora and Erwin Panofsky, Pandora’s Box: The. Changing Aspects of a Mythical Symbol. [1956] ()

Героини древнегреческих мифов
Мифы Фессалии
Перволюди
Вымышленные женщины